"All Night Long" pode se referir a:

Música

Canções

 "All Night Long", canção de Demi Lovato, com participação de Missy Elliott e Timbaland, para o álbum Unbroken.
 "All Night Long (All Night)" - de Lionel Richie
 "All Night Long" - de Alexandra Burke
 "All Night Long" - música de Ami Suzuki
 "All Night Long" - canção de Common
 "All Night Long" - canção de Joel Turner
 "All Night Long" - canção de Simon Mathew, a entrada da Dinamarca no Festival Eurovisão da Canção 2008
 "All Night Long" - de Diddy, com Fergie, uma faixa bônus de Press Play
 "All Night Long", de Eve
 "All Night Long", de Faith Evans, featuring Puff Daddy, de Keep the Faith
 "All Night Long", de Joe Houston Rockets
 "All Night Long", de Joe Walsh, da trilha sonora do filme Urban Cowboy
 "All Night Long", por Mary Jane Girls
 "All Night Long", de Peter Murphy de Love Hysteria
 "All Night Long", de Rainbow from Down to Earth
 "All Night Long", de The Verve, um lado B do single "Rather Be"
 "Mary Jane (All Night Long)", de Mary J. Blige
 "Touch Me (All Night Long)", de Cathy Dennis

Álbuns

 All Night Long - álbum de Buckcherry
 All Night Long - álbum de Junior Kimbrough

Filmes
 All Night Long (filme de 1962), filme britânico dirigido por Basil Dearden
 All Night Long (filme de 1981), uma comédia estrelando Barbra Streisand e Gene Hackman
 All Night Long (filme de 1989)
 All Night Long (filme de 1992)
 All Night Long (filme de 1995), um filme produzido por Golden Harvest

Televisão
 All Night Long (TV series), um sitcom britânico
 "All Night Long", um episódio do anime Black Heaven

Desambiguação